M’Barek ist der Name von

 Elyas M’Barek (* 1982), österreichisch-deutscher Schauspieler
 Joseph M’Barek (* 1986), deutscher Schauspieler
 Pauline M’Barek (* 1979), deutsche Bildende Künstlerin
 Sarah M’Barek (* 1977), französische Fußballspielerin und -trainerin
 Yasmine M'Barek (* 1999), deutsche Journalistin

Siehe auch:
 Barek